Нахимово — название населённых пунктов в России:

 Нахимово — село в Полесском районе Калининградской области.
 Нахимово — село в Красногвардейском районе Республики Крым.

Примечания